

Cinema 
 Let No Man Put Asunder – film del 1912 diretto da Otis Turner
 Let No Man Put Asunder – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 Högre ändamål (Let No Man Put Asunder) – film del 1922 diretto da Rune Carlsten

Televisione 
 Finché morte non ci separi (Let No Man Put Asunder) – episodio di FlashForward